Die 1. Amateurliga Hessen 1951/52 war die zweite Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Der Meister qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur zweithöchsten deutschen Liga, der 2. Oberliga. Meister wurde Olympia Lampertheim vor Borussia Fulda und Eintracht Wetzlar. Absteigen mussten FV 1910 Horas, Germania Fulda, Union Niederrad und CSC 03 Kassel.

Borussia Fulda nahm an der deutschen Amateurmeisterschaft 1952 teil, scheiterte im Viertelfinale am TSV Schwabach 04 (Bayern).

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1951/52 bei asc-neuenheim.de

1952
Fußballsaison 1951/52
1952